Porteranthus är ett släkte av rosväxter. Porteranthus ingår i familjen rosväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rosväxter
Porteranthus